Эду

Персоналии:
 Марк Антуан Эду (1724—1790) — французский переводчик.
 Эду, Бонифасио (род. 1969) — экваториальногвинейский легкоатлет.
 Жонас Эдуардо Америко (Эду) — бразильский футболист, чемпион мира 1970 года.
 Эдуардо Сезар Гаспар — бразильский футболист.
 Луис Эдуардо Шмидт — бразильский футболист.
 Гонсалвеш де Оливейра, Эдуардо — бразильский футболист.
 Морис Эду — американский футболист.
 Морейра Эдуардо Араужо — бразильский футболист, с 1998 по 2001 год выступал в России.

Населённые пункты:
 Эду — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.